El término carné (del francés carnet) puede referirse a:

Documentos 

 Carné de identidad, también llamado documento de identidad o cédula de identidad
 Carné electrónico, también conocido como documento de identificación electrónico
 Carné de conducir, también llamado licencia de conducir
 Carné de conducir europeo, también conocido como permiso de conducir europeo
 Carné ATA o cuaderno ATA
 Carné de paso y aduana o cuaderno CDP.
 Carné de donante de sangre
 Por extensión, también se emplea el término carné o carnet como identificación adicional que acredita como empleado de alguna empresa, alumno de una institución educativa, miembro de alguna asociación o fundación, etc. Igualmente, sirve como certificado en el caso de ser persona con algún tipo de discapacidad a fin de llevar un registro por parte de los organismos encargados de llevar este tipo de casos.

Documentos de tipo histórico 
 Carnet B utilizado en Francia durante la Tercera República, entonces el principal instrumento de control y supervisión de «sospechosos» franceses o extranjeros.

Usos y costumbres

Carné de baile

Personas 
 Marcel Carné, director de cine francés.
 Pablo Luna Carné, compositor zaragozano de Zarzuela.
 Alexandre Fábregas Carné, jugador de hockey sobre hierba.

Términos homófonos 
 Carne, tejido animal principalmente muscular.

Referencias